Роса Мария Андрес Родригес (; родилась 29 мая 1977 года в Леоне, Испания) — испанская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (38)

Победы (28)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 29 мая
Родившиеся в Леоне (Испания)
Теннисисты Испании